Ой, Оі, Ої

Топоніми

Ої (Франція)

Ой (Ґіфу)
 Ой (Канаґава)
 Ой (Окаяма)
 Ой (Сайтама)
 Ой (Фукуй)
 Повіт Ой (Повіт Ої)

Інше 
 ОІ — Олімпійські ігри
 Oi! — стиль музики

Персоналії
 Дзісабуро Оі